

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Winduga – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Bobrowniki
 Winduga – przysiółek wsi Klementynów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Winduga – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew